HMS Venturer es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 HMS Venturer (P68), submarino de la clase V.
 HMS Venturer (fragata Tipo 31), fragata Tipo 31.